EAX – accumulatore dell'architettura IA-32 
 EAX – Environmental audio extensions, tecnologia per l'elaborazione numerica dei segnali utilizzata nelle schede audio Sound Blaster